Nissan Bluebird Sylphy — компактний автомобіль японської компанії Nissan, створений на платформі MS, що випускається з переднім і повним приводом. Седани Nissan Bluebird Sylphy можна назвати флагманами C-сегмента в модельному ряду Nissan для внутрішнього японського ринку. На такій же платформі MS побудований цілий ряд автомобілів компанії Nissan для зовнішніх і внутрішнього ринків: Sunny, Almera, Sentra, Almera Tino, Wingroad та AD.

Посилання 

Автомобілі 2000-х
Автомобілі 2010-х
Автомобілі Nissan
Автомобілі Гольф класу